Семисарт — река в России, протекает по Республике Алтай. Устье реки находится в 6 км по правому берегу реки Каерлык. Длина реки Семисарт составляет 16 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Урсула
Реки Онгудайского района